Tiznados, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

San Francisco de Tiznados : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Tiznados : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Tiznados de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San José de Tiznados : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San José de Tiznados : capitale de la paroisse civile de San José de Tiznados de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San Lorenzo de Tiznados : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico.